

События 
Боспорское царство
 После смерти Ининтимея (правил с 235) царем Боспора становится Рескупорид V (правил до 276).

Индия
 Шри-Гупта, основатель династии Гуптов, провозгласил себя махараджей (правил до 290).

Римская империя
 Консулы Гай Октавий Аппий Светрий Сабин (2-й раз) и Рагоний Венуст.
 Диоген Лаэртский (Лаэртий) завершает сочинение в десяти книгах по истории греческих философов «Жизнь и мнения знаменитых философов».

Родились 
 Зенобия (ум. 275) — царица Пальмиры (267—273).
 Лукиан Антиохийский (ум. 312) — раннехристианский богослов, ученик Павла Самосатского и учитель Ария.
 Памфил Кесарийский (ум. 309) — раннехристианский богослов, библеист.
 Спор (ум. ок. 300) — древнегреческий математик и астроном.
 Сыма Лунь (ум. 301) — император-узурпатор в Западной Цзинь (3 февраля — 30 мая 301).

Скончались 
 Диоген Лаэртский (р. 180) — позднеантичный историк философии.
 Ининтимей (р. ?) — царь Боспора (235—240).
 Секст Юлий Африкан (р. ок. 160) — раннехристианский писатель-историк.

См. также